Ейраш () — португальська власна назва.

Топоніми

Ейраш (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Ейраш (Коїмбра) — парафія.
 Ейраш (Шавеш) — парафія.